Markovići je lahko:
 Markovići, Vižinada (Hrvaška)
 Markovići, Črna gora